Грозовое — топоним:

Украина 
 Грозовое — село,  Васильевский район,  Запорожская область
 Грозовое — село,  Белозёрский район,  Херсонская область